Ciptasari (Pamulihan), een plaats in Indonesië
Ciptasari (Pangkalan), een plaats in Indonesië